A budapesti 262-es jelzésű autóbusz a Kőbánya alsó vasútállomás és a XVII. kerületben, Rákoskerten található Erzsébet körút között közlekedik. A vonalat a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemelteti. A járműveket a Cinkotai autóbuszgarázs állítja ki.

A járat csak hétköznap, a reggeli csúcsidőben, valamint állami ünnepnapokon közlekedik, amikor a maglódi Auchan áruház zárva tart. A maglódi Auchan áruházig a 162-es buszok járnak, ezen időszakokban a 262-esek nem közlekednek.

Története 

A 2009-es paraméterkönyv bevezetése után indult el. A régi 162-es busz kőbányai végállomásától egészen Erzsébet körútig közlekedik, amikor a 162-es buszok nem közlekednek.
2013. január 19-én a járaton bevezették az első ajtós felszállási rendet.

Útvonala

Megállóhelyei 
Az átszállás kapcsolatok között a 162-es jelzésű járat nincsen feltüntetve.

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
!Létesítmények
|-
|0||Kőbánya alsó vasútállomásvégállomás||40
|align=left|
| Autóbusz-állomás, Vasútállomás
|-
|∫||Liget tér||38
|align=left|
|
|-
|1||Szent László tér||37
|align=left|
| Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, Kőbányai Önkormányzat
|-
|2||Harmat utca (↓)Ónodi utca (↑)||36
|align=left|
| Szent László Gimnázium
|-
|3||Élessarok||35
|align=left|
|
|-
|4||Sörgyár||34
|align=left|
| Sörgyár
|-
|5||Maglódi út||33
|align=left|
|
|-
|6||Orion||32
|align=left|
|
|-
|7||Téglavető utca||31
|align=left|
|
|-
|8||Tárna utca||30
|align=left|
|
|-
|9||Rákos vasútállomás||29
|align=left|
| Vasútállomás
|-
|10||Athenaeum Nyomda (↓)Kozma utca (↑)||28
|align=left|
|
|-
|11||Kossuth Nyomda||27
|align=left|
|
|-
|12||Legényrózsa utca||25
|align=left|
|
|-
|13||Rézvirág utca||24
|align=left|
|
|-
|14||Dombhát utca||23
|align=left|
|
|-
|15||501. utca||22
|align=left|
|
|-
|16||Akadémiaújtelep vasútállomás||22
|align=left|
|
|-
|16||509. utca||21
|align=left|
|
|-
|∫||Keresztúri út||20
|align=left|
|
|-
|17||513. utca||∫
|align=left|
|
|-
|18||Borsó utca||20
|align=left|
|
|-
|19||Kis utca||19
|align=left|
|
|-
|20||Bakancsos utca||18
|align=left|
|
|-
|21||Szent Kereszt tér||17
|align=left|
|
|-
|22||||15
|align=left|
|
|-
|23||Szárny utca||15
|align=left|
|
|-
|24||Szabadság sugárút||14
|align=left|
|
|-
|25||Lemberg utca (↓)Péceli út (↑)||12
|align=left|
|
|-
|26||Csabagyöngye utca (↓)Lemberg utca (↑)||11
|
|
|-
|27||Óvónő utca||10
|
|
|-
|28||Alsódabas utca||9
|align=left|
|
|-
|29||Regélő utca||8
|align=left|
|
|-
|30||Császárfa utca||7
|align=left|
|
|-
|31||Nagyszentmiklósi út||6
|align=left|
|
|-
|32||Kucorgó tér||5
|align=left|
|
|-
|33||Rózsaszál utca||∫
|align=left|
|
|-
|34||Schell Gyuláné tér||∫
|align=left|
|
|-
|∫||Olcsva utca||4
|align=left|
|
|-
|∫||Nyomdok utca||3
|align=left|
|
|-
|∫||Nyomdász utca||3
|align=left|
|
|-
|∫||Pesti út||2
|align=left|
|
|-
|∫||Sáránd utca||1
|align=left|
|
|-
|36||Erzsébet körútvégállomás||0
|align=left|
|
|}

Jegyzetek

Források 

Budapest autóbuszvonalai
Budapest X. kerületének közlekedése
Budapest XVII. kerületének közlekedése